Ла Ангостура има више значења:

 Ла Ангостура (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ангостура (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ангостура (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ангостура (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ангостура (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ангостура (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ангостура, Ла Чичара (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ангостура, Ел Порвенир (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ангостура (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ангостура (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ангостура, Лос Кокос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ангостура (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ангостура (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ангостура (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Ангостура (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ангостура, Ел Агвакате (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ангостура (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ангостура (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ангостура (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ангостура (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура, Хосе Рамирез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ангостура (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ангостура (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ангостура (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ангостура (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ангостура (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ангостура (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ангостура (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ангостура (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ангостура (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ангостура (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ангостура (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура, Пуерто Ондо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура, Ла Вуелта (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ангостура (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ангостура (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ангостура, Сан Мигел (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ангостура (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ангостура (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ангостура (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ангостура (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ангостура (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура, Луис Боркес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура, Рамон Фигероа (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура, Ла Котора (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура, Лос Кинтана (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ангостура (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ангостура (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ангостура (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ангостура (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ангостура (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику